Premiera je lahko:
 Premiera, prva javna izvedba odrskega ali filmskega dela
 Premiera, slovenska revija o filmu in popularni kulturi